Matamargó és una de les cinc entitats de població del municipi de Pinós, a la comarca catalana del Solsonès. No hi ha nucli urbà. El poblament és dispers en les masies que componen l'entitat.

Demografia

Referències 

Entitats de població de Pinós